Переулок Замя́тина, Замя́тин переулок — названия переулков в различных населённых пунктах России.

 Переулок Замятина — переулок в Екатеринбурге.
 Замятин переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Замятин переулок — переулок в Старом Осколе.

См. также 
 Улица Замятина